Passos de muntanya situats a:
 Coll de Faja (Sales de Llierca)
 Coll de Faja (Vilanova de Sau)